Чемпионат Дании по шахматам 1998 проходил в Тострупе.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1998
 
 Bulletin №1 4. April 1998

Чемпионаты Дании по шахматам
1998 год в шахматах
Спорт в Дании в 1998 году